Адам Брониславович Лещинский (белор. Адам Браніслававіч Ляшчынскi; 24 декабря 1920 — 8 сентября 2006) — участник Великой Отечественной войны, командир батареи самоходных установок СУ-122 1450-го самоходно-артиллерийского полка (10-й Днепровский танковый корпус, 40-я армия, Воронежский, затем 1-й Украинский фронт), лейтенант. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 24 декабря 1920 года в деревне Якубовичи ныне Копыльского района Минской области БССР (ныне Республика Беларусь) в многодетной крестьянской семье. Белорус. Окончил 7 классов школы, затем курсы трактористов. Работал трактористом в Копыльской МТС. С 1936 года обучался на курсах старших механиков МТС. В Красной Армии с 1940 года. Проходил службу в 35–ом танковом полку 18-й танковой дивизии, которая дислоцировалась в городе Калуга. 6 декабря 1940 года принял военную присягу.

В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1941 года. Механик-водитель танка Т-26 5-й танковой бригады 33-й армии. В составе Западного фронта принимал участие в оборонительных боях на территории Витебской области Белоруссии, в Смоленском сражении и битве под Москвой. В 1942 году окончил ускоренный курс Чкаловского танкового училища (ныне — город Оренбург), в 1943 году — 2-е Киевское артиллерийское училище. По окончании учёбы назначен командиром батареи самоходных установок СУ-122 1450-го самоходно-артиллерийского полка в звании лейтенанта. Воевал в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Участвовал в Курской битве, освобождении Левобережной Украины и битве за Днепр. Экипаж самоходной установки Адама Лещинского уничтожил 3 вражеских танка.

23 октября 1943 года участвовал в прорыве обороны противника на Букринском плацдарме на правом берегу реки Днепр. Прорвавшись в первую линию траншей врага в районе села Ходоров (ныне Мироновский район Киевской области, Украина), начал уничтожать гитлеровцев огнём и гусеницами. После того как самоходное орудие СУ-122 было подбито, Адам Лещинский, несмотря на ранение, продолжил бой гранатами и автоматным огнём. Батарея под Командованием Адама Лещинского в тот день уничтожила 2 танка, 2 орудия, 4 пулемёта и до роты пехоты, разрушила 6 дзотов.

Представлен к награждению званием Героя Советского Союза за героизм, проявленный при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3236).

В 1946 году окончил Высшую офицерскую школу самоходной артиллерии. Прослужив в Советской армии ещё 2 года, в 1948 году майор вышел в запас. Трудился бригадиром тракторной бригады Рудавковской МТС Несвижского района. Затем обучался на курсах повышения квалификации при Белорусской сельскохозяйственной академии в г. Горки Могилевской области, после которых работал директором Дятловской РТС, Скидельской белсельхозтехники.

В 1957 году окончил заочное отделение Воронежского сельскохозяйственного института. После этого работал в системе предприятий «Сельхозтехника», занимая руководящие должности в Дятловском, Зельвенском и Гродненском районах. Затем занимал должности старшего инженера по технике безопасности и директора турбазы «Нёман». В 1980 году вышел на пенсию. Жил в городе Гродно. Умер 8 сентября 2006 года.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (10.01.1944).
 Орден Ленина (10.01.1944).
 Орден Красного Знамени (13.02.1942).
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985).
 Орден «За службу Родине» (Республика Беларусь) 3-й степени (15.04.1999).

Память 
 Занесён в Книгу Славы Гродненской области.

Примечания

Источники 
 
 
 Материалы Белорусского музея истории Великой Отечественной войны.

Ссылки 
 
 Владимир Скрипинский, Лещинский Адам Брониславович, героем гордится Копыльщина 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники Смоленского сражения (1941)
Трактористы